Garcibuey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garcibuey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Garcibuey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar